Jackpot kan betyde flere ting:
 Jackpot – gevinst
 Jackpot (tøjkæde)
 Jackpot (film fra 1992) – italiensk film instrueret af Mario Orfini
 Jackpot (kortfilm) – dansk kortfilm fra 2005 instrueret af Kasper Vejlø Kristensen